Лавров, Николай Иванович:
 Лавров, Николай Иванович (генерал-лейтенант) (1761—1813) — российский военачальник, генерал-лейтенант.
 Лавров, Николай Иванович (статский советник) (1790—1874) — статский советник, почётный член С.-Петербургского минералогического общества.